Three of a Kind – cortometraggio del 1906 prodotto dalla Winthrop Press
Three of a Kind – cortometraggio del 1911 diretto da J. Searle Dawley
Three of a Kind – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont
Three of a Kind – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
Three of a Kind – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
Three of a Kind – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Royal Film Company 

Three of a Kind – cortometraggio del 1926 diretto da Harry Sweet
Three of a Kind – film del 1936 diretto da Phil Rosen]
Three of a Kind – film del 1944 diretto da D. Ross Lederman